Název Veclov má více sídel:
 Veclov (Svojetín), část obce Svojetín v okrese Rakovník
 Veclov (Staré Město pod Landštejnem), část obce Staré Město pod Landštejnem v okrese Jindřichův Hradec